Fülöp Viktor (1929–1997) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész
Fülöp Viktor (?) humorista